

Креола — місто, штат Алабама
 Креола — селище, штат Луїзіана